Константин Петрович Нечаев () — российский и китайский военачальник, участник Первой мировой войны, подполковник Русской императорской армии.

Герой Гражданской войны в России, ближайший соратник генерала Каппеля — генерал-лейтенант Русской армии, кавалер «колчаковского» ордена святого Георгия IV-й степени, белоэмигрант, последовательный антикоммунист.

Известный военачальник Гражданской войны в Китае, генерал-лейтенант Манчжурской армии правителя-милитариста Чжан Цзолиня.

Ранние годы 
Константин Петрович Нечаев родился  года в Лодзи в русской дворянской семье, числившейся по Московской губернии. Окончил приготовительный класс Лодзинской мужской гимназии, 2-й Московский кадетский корпус в 1902 году и Тверское кавалерийское училище 9 августа 1904 года по 2 разряду. Выпущен из училища корнетом в 14-й Литовский драгунский полк 1-й бригады 5-й Кавалерийской дивизии 9 августа 1904 года. В 1907 году — корнет 13-го Каргопольского драгунского полка той же бригады. 1 сентября 1908 года — поручик 5-го (13-го) Каргопольского драгунского полка со старшинством 9 августа того же года. 10 сентября 1912 года года — штабс-ротмистр того же полка со старшинством 9 августа того же года.

Первая мировая война 
Участник Первой мировой войны в составе Каргопольского 5-го драгунского полка. С 27 сентября 1914 года — штабс-ротмистр, командующий 2-м эскадроном. С 1915 года ротмистр — командир 3-го эскадрона. С осени 1916 года — штаб-офицер Каргопольского 5-го драгунского полка.

За личную храбрость и умелое командование вверенным ему подразделением в боях Первой мировой войны награждён рядом орденов Российской империи различных степеней с отличиями «за боевые подвиги».

С 1917 года — подполковник.

Гражданская война — «главный кавалерист Каппеля» 

После расформирования Каргопольского 5-го драгунского полка в январе 1918 года выехал в Самару. В августе того же года вступил в Народную армию самарского Комуча генерала Каппеля — командовал офицерским эскадроном. С 27 августа 1918 года командир 1-го Казанского кавалерийского добровольческого полка Народной армии самарского КОМУЧа. В сентябре 1918 года в бывших казармах Каргопольского 5-го драгунского полка в Казани организовал и возглавил Волжский драгунский полк в составе 1-го Волжского армейского корпуса генерала Каппеля. Прославился как мастер манёвренной войны. Именно в этот период приобрела широкую известность нечаевская максима: 

С начала 1919 года — командир Волжской кавалерийской бригады в составе 1-го Волжского армейского корпуса генерала Каппеля. Командовал этой бригадой в боях под Уфой, в Златоустовской, Челябинской и Тобольско-Петропавловской операциях. С марта 1919 года — генерал-майор. Награждён колчаковским орденом святого Георгия IV-й степени.

Под командованием Нечаева бригада в составе Волжской группы проделала Великий Сибирский Ледяной поход. В переходе от Байкала до Читы бригадным лошадям не хватило места в эшелонах, бригада была вынуждена на лютом морозе продолжить свой путь в конном строю. К приходу нечаевцев в Читу пало 70 % конского состава бригады, однако подразделение сохранило боеспособность.

В 1920 году остатки бригады были сведены в Волжский драгунский имени генерала Каппеля полк Дальне-Восточной армии. Командование полком принял генерал Нечаев. В марте-октябре 1920 года — начальник Читинского гарнизона, командир 1-й Маньчжурской конной дивизии, со 2 сентября 1920 года — командир 1-й Сводной Маньчжурской имени атамана Семёнова дивизии. В 1921 году — в Приморье, генерал-лейтенант. С 26 января 1921 года — командир Сводной кавалерийской бригады Южно-Уссурийского района. С 11 по 23 февраля 1921 года — временно исправляющий дела заместителя главнокомандующего всеми Вооруженными силами Российской Восточной окраины и начальника Южно-Уссурийского района.

Межвоенный период 
В 1921 году уволился из армии и уехал из Владивостока в Харбин, где вместе с женой занимался извозным промыслом. Именно в этот период генерал Молчанов — вообще скептически относившийся к командным способностям своих товарищей по борьбе, — пытаясь отговорить генерала Дитерихса от проведения Приморской операции, среди прочего заметил, в свойственной ему полусаркастической манере, что для выполнения подобного фантастического плана Дитерихсу, кроме всего остального, нужен только такой отчаянный кавалерийский генерал как Нечаев, уже давно уехавший в Харбин, — и никто другой. Сам Нечаев в то время:

В 1922—24 годах — член «Дальневосточного монархистского Союза», в 1922—37 годах — «Русского общевоинского союза».

Гражданская война в Китае — «Нечаевская Бригада» 
В сентябре 1924—28 годах — участвовал в Гражданской войне в Китае в составе войск правителя Маньчжурии Чжан Цзолина, командир 1-й Отдельной «Нечаевской» бригады из русских эмигрантов-добровольцев 1-й Мукденской армии генерала Чжан Цзунчана. Прославился последовательным и строгим насаждением воинской дисциплины. С 1924 года — генерал-майор, с 1925 года — генерал-лейтенант китайской армии Чжан Цзолина. Награждён рядом китайских орденов.

Роль «Нечаевской бригады» в китайской Гражданской войне охарактеризована самим Наркоминдел СССР Чичериным в записке о ходе политической и военной поддержки Советским Союзом партии Гоминьдан так:

После чего советскому представителю предлагалось заявить протест присутствующим в Китае иностранным державам.

По воспоминаниям генерала Лукомского, после взятия нечаевским бронепоездами Шанхая в 1925 году, Нечаев при личной встрече рассказал ему, что они (офицеры Русской бригады) смотрят на своё участие в китайской смуте как на временное явление, чтобы ценой его купить право иметь в Маньчжурии постоянный русский отряд, который потом можно будет увеличить и употребить на борьбу с большевиками.

Историк Сергей Балмасов в своей книге «Белоэмигранты на военной службе в Китае» цитирует такую характеристику личности Нечаева, подслушанную среди русских солдат журналистом Ивановым:

При этом, по сведениям Балмасова, Иванов к тому времени Нечаева лично не знал, и — более того, находился на жалованье у Николая и Спиридона Меркуловых, которые более были заинтересованы не в подъёме авторитета Нечаева, а в использовании этого авторитета в своих целях — коммерческих: через Меркуловых проходило финансирование Нечаевской бригады; и — политических: таких, как увеличение престижа и политического веса РФП.

Касательно отношений Нечаева с русскими фашистами в Китае: по сведениям того же Балмасова, в 20-е годы Нечаев был настроен к фашистским идеям крайне скептически. Балмасов цитирует источник, утверждающий, что на все попытки Меркулова втянуть его (Нечаева) в деятельность финансировавшейся Меркуловыми РФП Нечаев отделывался крайне скептическими вопросами о реальных достижениях фашистов в борьбе с коммунизмом.

В отставке 
После тяжелого ранения в 1926 году — и последовавших ампутации правой ноги и инсульта, вызванных, по некоторым сведениям, алкогольной зависимостью и развалом бригады в его отсутствие соответственно, — Нечаев в 1928 году уволился из армии и непродолжительное время жил в Циндао.

С 1928 года поселился в китайском Дайрене. Не служил, занимался домашним хозяйством. С 1930 года член правления, а затем более двух лет — председатель «Русской национальной общины» в Дайрене, уполномоченный главы русской эмиграции Дмитрия Хорвата. На 25 мая 1935 года работал брокером в Дайрене. С 19 декабря 1936 года — начальник отдела в дайренском отделении БРЭМ, а с 20 января по 3 февраля 1936 года — заместитель начальника отделения того же Бюро.

Вторая мировая война 
С 15 марта 1943 года — начальник Бюро по делам русской эмиграции в Дайрене. В 1943 году вновь избран председателем дайренского отделения «Русской национальной общины».

Арест советскими властями, обвинения в «пособничестве фашистам», казнь и посмертная реабилитация 
В августе 1945 года арестован в Дайрене сотрудниками ГУКР «СМЕРШ» и доставлен в Читу.

Несмотря на давние и прочные личные и служебные связи с атаманом Семёновым — к списку подсудимых процесса над «семёновцами» присоединён не был. И хотя в материалах уголовного дела значился как «пособник фашистов» — фактически был обвинён и осуждён лишь по двум пунктам 58-й статьи, ничего общего с «фашизмом» даже в советском понимании не имеющим.

2 ноября 1945 года приговорён военным трибуналом 6-й гвардейской танковой армии Забайкальского фронта по ст. 58-2, 58-11 УК РСФСР к высшей мере наказания без конфискации имущества — за отсутствием такового. 30 декабря 1945 года Военная коллегия Верховного суда СССР рассмотрела кассационную жалобу и оставила приговор в силе.

Расстрелян в Чите 5 февраля 1946 года.

Реабилитирован 29 апреля 1992 года военной прокуратурой ЗабВО.

Награды 
 орден Св. Георгия IV степени, награждён Верховным правителем России
 орден Св. Владимира III степени с мечами
 орден Св. Владимира IV степени с мечами и бантом (13.11.1915)
 орден Св. Анны II степени с мечами (27.02.1915)
 орден Св. Станислава II степени с мечами (6.03.1915)
 орден Св. Станислава III степени (18.02.1914)
 орден Св. Анны III степени с мечами и бантом (4.03.1915)
 орден Св. Анны IV степени с надписью «За храбрость» (21.06.1916)
 Знак отличия Военного ордена «За Великий Сибирский поход» I степени
 Орден Чудесного колоса в драгоценном сиянии II степени, 1926 год, Китай

Примечания

Литература 
 Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. 5881. Оп. 1. Д. 416. Лл. 34—39.
 Памятная книжка Калишской губернии на 1907 год. — С. 174.
 Памятная книжка Калишской губернии на 1910 год. — С. 203.
 Список ротмистрам армейской кавалерии по старшинству на 15 сентября 1916 года. — С. 63.
 Гагкуев Р. Г., Балмасов С. С. Каппель и каппелевцы. Приложение. Боевой путь конных подразделений Отдельной Волжской кавалерийской бригады и Отдельного Волжского конно-егерского дивизиона корпуса генерала В. О. Каппеля — Воинство.Ru / Книги / Каппель и каппелевцы 
 Балмасов С. С. Белоэмигранты на военной службе в Китае. — : Центрполиграф, 2007.

Подполковники (Российская империя)
Генерал-лейтенанты России (Белое движение)
Генералы Китая
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Выпускники Тверского кавалерийского училища
Участники Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Народная армия КОМУЧа
Каппелевцы
Участники Великого Сибирского Ледяного похода
Кавалеры знака отличия Военного ордена «За Великий Сибирский поход»
Русская эмиграция первой волны
Русские эмигранты первой волны в Китае
Эра милитаристов в Китае
Участники Гражданской войны в Китае
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые в 1946 году
Посмертно реабилитированные в России
Выпускники Второго Московского кадетского корпуса
Похороненные в Чите
Члены Русского общевоинского союза